

História 
 Isabel do Brasil — princesa imperial do Brasil
 Isabel de Bourbon, condessa de Charolais — segunda esposa de Carlos, Duque da Borgonha
 Isabel Clara Eugénia da Áustria — arquiduquesa de Áustria e governadora dos Países Baixos
 Isabel de Clare — 11.° senhora de Clare, em Suffolk
 Isabel, Condessa de Gloucester — primeira esposa do rei João de Inglaterra
 Isabel da Dinamarca — princesa da Dinamarca
 Isabel d'Este — marquesa de Mântua
 Isabel de Herédia — duquesa de Bragança
 Isabel de Mar — primeira esposa de Roberto I da Escócia
 Isabel de Orléans e Bragança — condessa de Paris

Imperatrizes 
 Isabel da Áustria (1837–1898) — imperatriz da Áustria
 Isabel da Inglaterra (1214–1241) — imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico
 Isabel da Pomerânia — imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico

Rainhas 
 Isabel da Arménia — rainha da Armênia
 Isabel da Áustria, rainha de França — esposa de Carlos IX
 Isabel da Baviera, Rainha dos Belgas — consorte de Alberto I
 Isabel da Baviera, Rainha de França — esposa de Carlos VI
 Isabel I de Castela — rainha de Castela e Leão
 Isabel II de Espanha — rainha de Espanha
 Isabel Jagelão — rainha consorte da Hungria
 Isabel I de Jerusalém — rainha de Jerusalém
 Isabel II de Jerusalém — rainha de Jerusalém
 Isabel da Lorena — rainha consorte de Nápoles
 Isabel de Aragão, Rainha de Portugal — rainha consorte de Portugal

Reino Unido 
 Isabel de Angoulême — rainha da Inglaterra, segunda esposa do rei João
 Isabel Bowes-Lyon — rainha consorte do Reino Unido
 Isabel de Burgh — rainha consorte da Escócia, segunda esposa de Roberto I
 Isabel da França, Rainha da Inglaterra — esposa de Eduardo II
 Isabel I de Inglaterra — rainha de Inglaterra
 Isabel de Iorque — rainha consorte de Inglaterra
 Isabel II do Reino Unido — rainha do Reino Unido
 Isabel de Valois, rainha de Inglaterra — segunda esposa de Ricardo II
 Isabel Woodville — rainha consorte de Inglaterra

Religião 
 Santa Isabel — parenta da Virgem Maria
 Santa Isabel da Hungria — princesa húngara
 Isabel de França (1225–1269) — princesa francesa

Outros 
 Isabel (casta de uva)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos